Соз — река в Нагорском районе Кировской области, левый приток Кобры (бассейн Волги). Устье реки находится в 139 км по левому берегу реки Кобра. Длина реки составляет 61 км.

Исток реки на Верхнекамской возвышенности в 9 км к северо-востоку от деревни Зуевцы (Мулинское сельское поселение). Река течёт на северо-восток, затем поворачивает на север, ниже на северо-запад. Всё течение реки проходит по ненаселённому лесу, в нижнем течении на берегу заброшенный посёлок лесорубов Соз.

Впадает в Кобру тремя километрами ниже посёлка Красная Речка (Кобринское сельское поселение).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от истока до города Киров, без реки Чепца, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300212111100030863
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103086
 Код бассейна — 10.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Притоки (км от устья) 
 5,5 км: река Красный Созик (пр)
 река Нижняя Куликовская (пр)
 река Лукина (лв)
 18 км: река без названия (лв)
 22 км: река Крутая (лв)
 33 км: река Северный Созик (пр)
 36 км: река Гаревой Созик (пр)
 39 км: река Волмисная (лв)

Примечания 

Реки Нагорского района
Притоки Кобры